Spondylocladiopsis är ett släkte av svampar. Spondylocladiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spondylocladiopsis